North End (metrostation) - nooit voltooid metrostation in Londen
 North End (band) - Amerikaanse band
 North End (Croydon) - straat in Croydon, agglomeratie Londen
 North End (Boston) - buurt in Boston, Verenigde Staten

 Preston North End FC - Britse voetbalclub
 Glossop North End AFC - Britse voetbalclub